Warton kan syfta på:

 Warton, Fylde - en ort i Lancashire, England
 Bryning-with-Warton - en civil parish i Lancashire, England
 Warton, Lancaster - en ort och civil parish i Lancashire, England
 Warton, Northumberland - en ort i Northumberland, England
 Warton, Warwickshire - en ort i Warwickshire, England
 Joseph Warton
 Thomas Warton